Manno ima više značenja:
 Manno, Como
 Manno, Reggio Emilia